CNE es una sigla que puede tener los siguientes significados:
 Cámara Nacional Electoral.
 Comisión Nacional de Energía.
 Consejo Nacional Electoral.
 Consejo Nacional Electoral de Estados Unidos (véase Colegio Electoral de los Estados Unidos).
 Coro Nacional de España.
 Cuotas Negociables de Energía.

Siglas
Acrónimos